Andrea Bettinelli (né en 1978), athlète italien spécialiste du saut en hauteur ;
 Bruno Bettinelli (1913–2004), compositeur et pédagogue italien ;
 Giovanni Bettinelli (1935–2000), coureur cycliste italien ;
 Marcus Bettinelli (né en 1992), footballeur anglais ;
 Mario Bettinelli (1880-1953), peintre italien ;
 Saverio Bettinelli (Xavier Bettinelli) (1718-1808), jésuite et écrivain italien du .